Perwez (Ohey), een plaats en voormalige gemeente in de gemeente Ohey in de Belgische provincie Namen
 Perwijs (Frans: Perwez), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant